Plusieurs villes ou communes possèdent un boulevard, une avenue ou une rue Lambermont. Auguste Lambermont était un homme politique belge.

Rue Lambermont à Amay
 Boulevard Lambermont à Schaerbeek
 Rue Lambermont à Bruxelles
 Rue Lambermont à Florenville
 Avenue Lambermont à Louvain-la-Neuve
 Rue Lambermont à Rixensart

Voir aussi 
 

Lambermont Rue